Anaya puede referirse a:

Municipios 

 Anaya, localidad de Segovia, España.
 Anaya de Alba, localidad de Salamanca, España.
 Anaya de Huebra, localidad de Salamanca, España.
 Anaya, una la antigua localidad judía de Israel durante el período romano-bizantino.

Empresa 
 Grupo y Editorial Anaya, empresa española.

Apellido 
 Ricardo Anaya Cortés (1979-), político y abogado mexicano.
Elena Anaya (1975-), actriz española.
Carlos Anaya (1777-1862), militar uruguayo.
Jorge Isaac Anaya (1926–2008), militar argentino.